Boles ist der Name folgender

Personen:
 Charles E. Boles, US-amerikanischer Postkutschenräuber
 Dennis Coleridge Boles (1885–1958), britischer Politiker
 Eckhard Boles (* 1963), deutscher Biotechnologe
 John Boles (1895–1969), US-amerikanischer Schauspieler
 John Boles (Sportschütze) (1888–1952), US-amerikanischer Sportschütze
 John Patrick Boles (1930–2014), US-amerikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof
 Joseph Andrew Boles († 2013), US-amerikanischer Pastor
 Nicholas Boles (* 1965), britischer Politiker
 Thomas Boles (1837–1905), US-amerikanischer Politiker
 Tony Boles (* 1967), US-amerikanischer Footballspieler
 Walter E. Boles (* 1952), australischer Ornithologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boles (Arkansas), im Scott County
 Boles (Idaho), im Idaho County
 Boles (Kalifornien), im Modoc County
 Boles (Kentucky), im Monroe County
 Boles (Missouri), im Franklin County
 Boles (Tennessee), im Clay County
 Boles Acres, im Otero County, New Mexico
 Boles Home, im Hunt County, Texas

Sonstiges:
 Boles Fork, Fließgewässer im Lewis County, Kentucky
 Boles Run, Fließgewässer im Crawford County, Pennsylvania
 Boles Rector Oil Field, Ölfeld im Palo Pinto County, Texas

Siehe auch:
 Bolès
 Boles Creek
 Boles Lake
 Boles Township
 Bolles
 Bols
 Bowles